Клэр Роббинс (, настоящее имя Адриан Лебрассер, , ) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 20 января 1986 года в Портленде. До порно работала в родном городе на заправке и секретарём. первоначально не интересовалась порнобизнесом, но, после нескольких сессий в качестве эротической фотомодели, решила попробовать и связалась с отраслевым агентством во Флориде, куда приехала, чтобы записать онлайн-сцену.

Дебют в порно состоялся в 2005 году, когда актрисе было 19 лет. Работала в таких студиях, как Hustler Video, Vivid, Naughty America, Evil Angel, Wicked Pictures, Girlfriends Films, Red Light District, Digital Playground, Sweetheart Video, Elegant Angel, Kink.com, Zero Tolerance, New Sensations и другие.

В 2011 году была номинирована на AVN Awards в категории «лучшая сцена секса» за роль в Jerkoff Material 4.

Несколько раз была номинирована как лучшая актриса второго плана: на AVN Awards в 2014 и 2015 годах за фильмы What Do You Want Me to Say? y 24 XXX: An Axel Braun Parody; на XBIZ Award в 2015 и 2016 годах за роли в 'Wetwork и Control.

Ушла из индустрии в 2015 году, снявшись более чем в 180 фильмах.

 Награды и номинации 

 Избранная фильмография 
 Bad Lesbian 4,
 DP Overdose,
 Elastic Assholes 4,
 Fuck Me 2,
 In Deep,
 Jack's Teen America 13,
 Lesbian Babysitters 13,
 National Asstime,
 Praise the Load 5,
 Sinful Temptations,
 Teenage Wasteland''.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Claire Robbins  на сайте AVN
 Claire Robbins на сайте Youtube

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами